Rosetas amarillas puede referirse a:
 El nombre común de la planta Glaucium corniculatum; o
 El nombre común de la planta Glaucium flavum.